Die European Open 2018 waren ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. Oktober 2018 in Antwerpen stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wird in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Stockholm die Intrum Stockholm Open sowie in Moskau der Kremlin Cup gespielt, die genau wie das Turnier in Antwerpen zu Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger waren im Einzel Jo-Wilfried Tsonga sowie im Doppel die Paarung Scott Lipsky und Divij Sharan.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 14. Oktober 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Dazu kamen drei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 132 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 125 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 123 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Antwerpen